Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Fergana 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Donna Vekić che ha battuto in finale Nadežda Kičenok 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (semifinali)
 Iryna Burjačok (quarti di finale)
 Assente
 Donna Vekić (Campionessa)

 Tadeja Majerič (primo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (secondo turno)
 Shiho Akita (secondo turno)
 Keren Shlomo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Fergana 2012